Nebojša Vučković (1949), (1949-2019), Servische voetballer en voetbaltrainer
 Nebojša Vučković (1975), (1975), Kroatische voetballer en voetbaltrainer